Antony steht für:
 Antony, Stadt in Frankreich
 Arrondissement Antony, französische Verwaltungseinheit im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Antony, im Département Hauts-de-Seine
 Antony (Cornwall), eine Gemeinde im südwestenglischen Cornwall
 Automobiles Antony, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Antony ist als Variante von Antonius der Familienname folgender Personen:

 A. K. Antony (* 1940), indischer Politiker 
 André Antony (* 1932), luxemburgischer Schriftsteller
 Anto Antony (* 1957), indischer Politiker

 Carlos Antony (* 1988), brasilianischer Volleyballspieler
 Edwin Le Roy Antony (1852–1913), US-amerikanischer Politiker
 Emile Antony (* 1943), luxemburgischer Fußballspieler
 Florent Antony (1913–1974), luxemburgischer Schauspieler
 Franz Joseph Aloys Antony (1790–1837), katholischer Geistlicher, Kirchenmusiker, Pädagoge und Autor
 Howard Antony (* 1963), britischer Schauspieler
 Ignace Philipp d'Antony (* um 1870), französischer Maler
 India Antony (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Kannikadass William Antony (* 1965), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mysore
 Leo Rajendram Antony (1927–2012), sri-lankischer Geistlicher, Altbischof von Trincomalee-Batticaloa
 Louise Antony, US-amerikanische Philosophin
 Marcello Antony (* 1965), brasilianischer Schauspieler
 P. J. Antony (1923–1979), indischer Schauspieler
 Ross Antony (* 1974), englischer Musical- und Popsänger
sowie der Rufname von
 Antony (Fußballspieler, 2000) (* 2000), brasilianischer Fußballspieler
 Antony (Fußballspieler, 2001) (* 2001), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 St.-Antony-Hütte, Eisenhütte in Oberhausen
 Antony and the Johnsons
 Antoni, Anthony